Ranna ist der Name folgender geographischer Objekte:

 Ranna, ein bayerisch/österreichischer Fluss

 Ranna (Auerbach in der Oberpfalz), Ortsteil der Stadt Auerbach in der Oberpfalz, Landkreis Amberg-Sulzbach, Bayern
 Ranna (Neuhaus an der Pegnitz), Ortsteil des Marktes Neuhaus an der Pegnitz, Landkreis Nürnberger Land, Bayern
 Ranna (Gemeinde Peuerbach), Ortschaft der Gemeinde Peuerbach, Bezirk Grieskirchen, Oberösterreich

 Raná u Hlinska, Gemeinde im Okres Chrudim, Tschechien
 Niederranna und Oberranna, Katastralgemeinden der Marktgemeinde Mühldorf, Niederösterreich
 Ranna (Pala), Name eines Dorfes in der Landgemeinde Pala im Kreis Jõgeva, Estland
 Ranna, bis 1977 Name des Dorfes Rannaküla, Estland

Siehe auch:
 Rana
 Rann
 Niederranna, Oberranna